Der Rajon Chust (; ) war eine Verwaltungseinheit im äußersten Westen der Ukraine und gehörte zur Oblast Transkarpatien.

Die Stadt Chust wurde vom Verwaltungsgebiet umschlossen, war aber selbst kein Teil von ihr, sondern stand unter Oblastverwaltung.

Geographie 
Der Rajon lag in der südlichen Mitte der Oblast Transkarpatien. Er grenzte im Norden an den Rajon Mischhirja, im Osten an den Rajon Tjatschiw, im Süden an Rumänien, im Südwesten an den Rajon Wynohradiw sowie im Westen an den Rajon Irschawa. Er lag in den Waldkarpaten, war im Norden stark bewaldet und wurde von mehreren Flüssen wie dem Rika durchzogen, die im Süden in die Theiß münden.

Geschichte 
Die Verwaltungseinheit wurde am 22. Januar 1946 als Okrug Chust errichtet, 1953 wurde der Okrug dann in den Rajon Chust umgewandelt. Im Rahmen der administrativ-territorialen Reform im Jahr 2020 wurde der Rajon aufgelöst, sein Gebiet bildet seither den Südteil des neuen Rajons Chust.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in eine Siedlungsratsgemeinde und 25 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 eine Siedlung städtischen Typs
 56 Ortschaften

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Weblinks 
 Informationen zum Rajon (ukrainisch)
 aktuelle Karte mit der Stadt Chust und Umgebung mit ukrainischen Namen

Einzelnachweise 

Chust
Gegründet 1946
Aufgelöst 2020
Rajon Chust